Table des caractères Unicode U+2D80 à U+2DDF.

Éthiopien étendu 
Utilisés comme syllabes supplémentaires dans l’écriture éthiopienne de langues d’Afrique Orientale comme le me’en, le blin et le gouragué du sebatbeit.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
  Ethiopic Extended, table sur le site Unicode (format PDF).

002D8